Ниже представлен список островов Шри-Ланки.

Названия многих островов оканчиваются на -тиву (от  [ti:vɯ], остров). Острова западнее полуострова Джафна в Северной провинции имели названия в честь нидерландских городов со времен голландского колониального периода, но только некоторые из них используются до сих пор.

Примечательное в геологическом отношении образование на границе Шри-Ланки и Индии — гряда островов и отмелей Адамов Мост.

Острова Шри-Ланки

Источники 
 
 
 
 
 
 
 Шри-Ланка. Указатель географических названий. — ГУГК, 1986.
 Словарь географических названий зарубежных стран. Редакционная коллегия / А. М. Комков (ответственный редактор) и др. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Недра, 1986. - 459 с.
 Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны. Министерство обороны СССР. Военно-морской флот. 1977. 306 с.

Ссылки 
 
 Sri Lanka (including the Gulf of Mannar, Palk Strait, and Palk Bay) and India—East Coast—Cape Comorin to Point Calimere //  Pub. 173. Sailing Directions (Enroute). India and the Bay of Bengal — Eighth Edition. — Lighthouse Press, 2005. — Sector 4. — Pp. 71—100.

Литература 
 Карта Шри-Ланки. Масштаб 1:750 000. — ГУГК, 1980.

Примечания 

Острова Шри-Ланки
География Шри-Ланки